Новопесчанский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Бурлинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новопесчаное.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 962 человека, в том числе 472 мужчины и 490 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 909 человек.

В национальном составе преобладают украинцы (463 чел.), русские (405 чел.), немцы (60 чел.) — по переписи 2010 года.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Новоалексеевка,
 село Новопесчаное,
 село Старопесчаное.

 упразднённые населённые пункты
Табатерка — село, упразднено в 1976 г.

Примечания 

Муниципальные образования Бурлинского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края